Годлевський Віктор Сергійович — голова Чернігівської районної ради Запорізької області. Кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
 Вінцент Годлевський (1898—1942) — білоруський католицький священик, громадський і політичний діяч, публіцист.
 Годлевський Едуард Вікентійович (1912—1994) — український художник.
 Годлевський Михайло Дмитрович (1950) — український науковець. Доктор технічних наук.
 Годлевський Олександр Анатолійович (1998—2022) — старший матрос Військово-Морських сил Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Годлевський Ярослав Володимирович — капітан ЗСУ. Кавалер ордена Данила Галицького.
 Еміль Ґодлевський (син), Емі́ль Ґодлевський (пол. Emil Godlewski; …) ― польський ембріолог і громадський діяч.
 Тадеуш Годлевський, Тадеуш Юзеф Флоренцюш Годлевський (пол. Tadeusz Józef Florencjusz Godlewski; 4 січня 1878, Львів — 28 липня 1921, там само) — польський фізик, професор.

Примітки 

Прізвища